

Anno 
 946 o 946 a.C.

Codici 
 946 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di L'Ametlla de Mar, nella provincia di Tarragona, in Spagna

Matematica 
 946 – numero